Sílvia Aparecida Meira (Jaboticabal, 6 de outubro de 1968) é uma representante comercial, ex-vereadora e ex-prefeita de Monte Alto, atualmente filiada ao União Brasil . Sílvia foi eleita nas eleições municipais de 5 de outubro de 2008, pelo Partido Trabalhista Brasileiro, com 11.642 votos, perfazendo 44% dos votos válidos, ao derrotar outros três candidatos, e reeleita em 2012.  . Foi casada com o ex-prefeito Donizete Sartor e a primeira mulher a ser eleita prefeita de Monte Alto, e a primeira prefeita reeleita, perfazendo um total de oito anos, como chefe do Executivo. Seu subtema foi "Monte Alto: Cada dia Melhor" 1/01/2009-31/12/2016.

Ligações externas 
 Página da prefeitura

Naturais de Jaboticabal
Silvia Meira